Il existe ou a existé différents châteaux de Boisy :

 Château de Boisy (), situé à Ballaison (Haute-Savoie, France).
 Château de Boisy (), situé à Groisy (Haute-Savoie, France).
 Château de Boisy (), situé à Pouilly-les-Nonains (Loire, France).